Als Bahnhof Buch werden folgende Bahnstationen bezeichnet:
 Bahnhof Berlin-Buch an der Bahnstrecke Berlin–Szczecin
 Bahnhof Buch (Inn) an der Bahnstrecke München–Simbach in Bayern
 Haltepunkt Buch-Geiseldorf an der Thermenbahn in der Steiermark